Му́ктика ( «освобождение») — индуистский канон из 108 Упанишад школы адвайта. Согласно «Муктика-упанишаде» 1:30-39 в этом каноне:
 10 Упанишад относятся к «Риг-веде»
 16 Упанишад относятся к «Сама-веде»
 19 Упанишад относятся к «Шукла Яджур-веде»
 32 Упанишады относятся к «Кришна Яджур-веде»
 31 Упанишада относятся к «Атхарва-веде»

Первые 10 относятся к основному канону «мукхья». 21 называют саманья-веданта «общая веданта», 23 санньяса, 9 шакта, 13 вайшнава, 14 шайва и 17 йога-упанишадами.

Кроме упанишад канона «Муктика», существует ещё большое количество текстов, так же называемых упанишадами. Все они достаточно поздно написаны и принадлежат различным течениям индуистских религиозных школ. Некоторые из них имеют конкретных авторов — например, одна из них написана Шри Ауробиндо; другие посвящены конкретным личностям — например, Рамакришне.

Их точное количество неизвестно — по некоторым данным, их количество превышает 300 названий. Часть из них доступна в научных институтах в Индии; некоторые хранятся в частных коллекциях или храмах; от других остались только названия. Около полутора десятка текстов были переведены на английский и на русский и доступны в интернет-библиотеках.

Список

Примечания

Ссылки 

 Translation of the Muktika by A. G. Krishna Warrier 
  108 Upanishads of the Muktika  

Тексты Упанишад на санскрите
  Devanagari text in Wikisource 
 GRETIL
 Sri Aurobindo, The Upanishads
 Крупнейшая интернет-библиотека на санскрите

Русские переводы
 Упанишады: В 3 т. — Москва: «Наука». Главная редакция восточной литературы. Научно издательский центр «Ладомир», 1991.
 Т. 1 : Брихадараньяка упанишада. — 1991. ISBN 5-86218-006-0 ISBN 5-86218-007-9
 Т. 2 : Упанишады. — 1991. ISBN 5-86218-005-2 ISBN 5-86218-007-9
 Т. 3 : Чхандогья упанишада. — 1991. ISBN 5-86218-004-4 ISBN 5-86218-007-9
 Катха-упанишада в переводе Бориса Борисовича Гребенщикова на сайте группы «Аквариум».
 Ишавасья-упанишада (Иша-упанишада) в переводе Б. В. Мартынова
 Иша-упанишада в переводе и с комментариями Бхактиведанты Свами Прабхупады
 Тексты 71 (почти всех доступных на русском языке) Упанишад из числа 108 основных, включая 10 главных, а также классификация Упанишад по группам
 Упанишады веданты, шиваизма и шактизма. Антология избранных упанишад. Перевод с санскрита, предисловие и примечания С. В. Лобанов, С. С. Фёдоров. СтарКлайт, 2009 ISBN 978-5-9633-0033-6
 Упанишады йоги и тантры / Перевод с санскрита, предисловие и комментарии Б. В. Мартыновой Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. ISBN 5-89321-010-9